Tetragona är ett släkte av bin. Tetragona ingår i familjen långtungebin.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gaddlösa bin
Tetragona